Ламаниха — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

История 
Известна с XVIII века как деревня в Вологодской губернии.

В 1789 году была построена церковь во имя Святителя Николая Чудотворца.

Родина геолога академика АН СССР Дмитрия Степановича Белянкина (1876—1953).

Географическое положение 
Входит в состав Кубенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Несвойское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Несвойский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 47 км, до центра муниципального образования Кубенского по прямой — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Якунино, Поляны, Слободища, Семигоры, Илекино, Паричино.

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 

 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района